Илларион Спиридонович Алексеев (1744—1798) — русский государственный деятель, псковский губернатор.

Биография 
Родился в 1744 году.

В 1775 году — гвардейский полковник, известен как владелец слободы Котовка.

В 1782 году был вице-губернатором Азовской губернии. В 1787—1788 годах — правитель Кавказского наместничества в чине статского советника, в 1795—1797 годах — правитель Новгород-Северского наместничества.

В апреле 1797 года был назначен Псковским губернатором, имел чин действительного статского советника.

Умер  года в Пскове. Был похоронен на церковном кладбище Никитской церкви (ныне не существующей).

Имел сыновей,Дмитрия и Степана, которые были привлечены к следствию по делу декабристов и были освобождены с оправдательными аттестатами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Алексеев Илларион Спиридонович

Действительные статские советники